abreviació en anglès de Front d'Alliberament d'Eritrea
 abreviació del material de construcció estructural fusta laminada encolada